Il singolare del DFS Classic 1991 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1991.

Zina Garrison era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Nataša Zvereva.

Martina Navrátilová ha battuto in finale Zvereva, 6–4, 7–6(8–6).

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Navrátilová (Campionessa)
  Zina Garrison (semifinali)
  Nathalie Tauziat (terzo turno)
  Nataša Zvereva (finale)
  Lori McNeil (quarti di finale)
  Meredith McGrath (secondo turno)
  Naoko Sawamatsu (secondo turno)
  Manon Bollegraf (quarti di finale)

 Gretchen Magers (terzo turno)
 Claudia Kohde Kilsch (primo turno)
 Catarina Lindqvist (secondo turno)
 Ginger Helgeson (Withdrew)
 Anne Minter (secondo turno)
 Stephanie Rehe (primo turno)
 Akiko Kijimuta (primo turno)
 Pam Shriver (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

DFS Classic 1991